El Portal ist der Name folgender Orte:

 El Portal (Chiapas), in Mexiko
 El Portal (Florida), in den USA
 El Portal (Kalifornien), in den USA